Cappella signifie chapelle en italien et peut désigner :
 A cappella, une expression de la musique vocale indiquant qu'un chant ou une partie d'un chant, à une ou plusieurs voix, est exécuté sans accompagnement instrumental.
 Cappella, un groupe d'eurodance,
 Cappella, un logiciel permettant l'écriture de dialogue de doublage,

Voir aussi 
 Cappella Amsterdam, un chœur de chambre néerlandais
 Cappella Cantone, une commune italienne de Lombardie
 Cappella Maggiore, une commune italienne de Vénétie
 Cappella de' Picenardi, une commune italienne de Lombardie
 Olmi-Cappella, une commune française de Corse

Homonymie de toponyme